Oimbra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Oimbra (ort i Spanien), Galicien, Provincia de Ourense, 
 Oímbra, kommun, Galicien, Provincia de Ourense, 

Robotskapade Spanienförgreningar